Łęknica ist ein polnischer Ortsname:
 Łęknica, Stadt in Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Lugknitz, Kreis Rothenburg, Schlesien
 Łęknica (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Löcknick, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
Siehe auch:
 Legnica